Charles Foulkes ist der Name folgender Personen:
* Charles Howard Foulkes (1875–1969), britischer General und Hockeyspieler
 Charles Foulkes (General, 1903) (1903–1969), kanadischer General